Grčić bezeichnet:

 Grčić (Ljubovija), ein Dorf in der Gemeinde Ljubovija, Serbien

Grčić (eingedeutscht auch Grcic) ist der Familienname folgender Personen:

 Albina Grčić (* 1999), kroatische Sängerin
 Branko Grčić (* 1964), kroatischer Ökonom und Politiker
 Konstantin Grcic (* 1965), deutscher Industriedesigner
 Lenko Grčić (* 1925), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Manja Grčić (* 1979), serbische Journalistin
 Tamara Grcic (* 1964), deutsche Künstlerin